Can Teixidor (Canet d'Adri), masia de Canet d'Adri (Gironès) 
 Can Teixidor (el Masnou), masia situada al Masnou (Maresme)
 Can Teixidor (la Vall de Bianya), masia situada de la Vall de Bianya (la Garrotxa)
 Can Teixidor (Maià de Montcal), masia de Maià de Montcal (la Garrotxa)
 Can Teixidor (Montseny), 
 Can Teixidor (Pineda de Mar), masia a l'oest del nucli de Pineda de Mar (al Maresme) 
 Can Teixidor (Sant Joan de Mollet), 
 Can Teixidor (Santa Pau), masia a Santa Pau (la Garrotxa)
 Can Teixidor (Susqueda), masia al terme de Susqueda (la Selva)